9 км (блокпост) — путевой пост Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе Мурманской области.

Находится на линии Кола — Мурмаши и далее Печенга.

История 
По аварии моста через реку Кола 1 июня 2020 года от станции Выходной на 9 км построена за 18 дней новая ветка 5,7 км. Вечером 19 июня по новой ветке прошёл первый поезд.

Примечания 

Станции Мурманского отделения Октябрьской железной дороги